AWN ist eine Abkürzung für:

Avant Window Navigator, ein Dock für X11
A. W. Niemeyer GmbH, ein Handelsunternehmen für Segelsport und Bootszubehör
Radio AWN, ein privater Radiosender in Straubing

Abkürzung